Мелии () — древнеримский род (номен). Известные представители:
 Спурий Мелий — богатый хлеботорговец, якобы пытавшийся купить поддержку народа для провозглашения себя царём, и казнённый за это в 439 году до н. э.
 Спурий Мелий (трибун) — народный трибун в 436 году до н. э.
 Публий Мелий Капитолин — военный трибун с консульской властью 400 и 390 годов до н. э.

 Мелий («Ясень») — имя одного из первых людей; согласно истолкования одного из древнегреческих мифов, первое поколение людей возникло из ясеней.

 Мелий. Защитник Трои. Убит Агамемноном

Примечания

См. также
 Мелии